Výraz Etuda má trojí použití: 
 etuda, v hudbě drobná skladba sloužící k výuce instrumentalisty 
 etuda (literatura), v literatuře krátký prozaický útvar na předem dané téma 
 etuda (divadlo), v divadelnictví krátký herecký výstup